Volvo B10 — серия автобусных шасси производства Volvo Bussar: 

 Volvo B10 — шасси, выпускаемое в 1930-х годах.
 Volvo B10B
 Volvo B10BLE
 Volvo B10C
 Volvo B10L
 Volvo B10LA
 Volvo B10M
 Volvo B10MA
 Volvo B10MD
 Volvo B10R
 Volvo B10TL (Super Olympian)
 Volvo C10M